Suspensorium (lateinisch für ‚Aufhängung‘) steht für:

 Suspensorium (Schutzkleidung), eine spezielle Unterhose für männliche Sportler und Tänzer
 Suspensorium (Anatomie), Typen der Unterkiefer-Aufhängung im Fischmaul
 Ligamentum suspensorium duodeni, ein Aufhängeband des Zwölffingerdarms
 das Reservoir eines Verhütungsmittels, siehe Kondom

Siehe auch
 Suspension (Begriffsklärung)